Serie A i fotboll 1954/1955 vanns av AC Milan.

Tabell

Anmärkningslista

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på wbbplatsen RSSSF

Källor 

1954 i Italien
1955 i Italien
Fotbollssäsongen 1954/1955
1954/1955